Die Gauliga Südwest 1936/37 war die vierte Spielzeit der Gauliga Südwest im Fußball. Erstmals konnte mit Wormatia Worms eine Mannschaft ihren Titel verteidigen, obwohl ihr mit Linksaußen und Nationalspieler Seppl Faht ein wichtiger Spieler lange Zeit verletzungsbedingt fehlte. In der sich anschließenden Endrunde um die deutsche Meisterschaft scheiterte die Wormatia aber erneut bereits in der Vorrunde. Im Abstiegskampf rutschte Union Niederrad am letzten Spieltag auf den vorletzten Platz und musste gemeinsam mit Sportfreunde 05 Saarbrücken den Gang in die Bezirksklasse antreten. Für die beiden Absteiger rückten zur Runde 1937/38 der SC Opel Rüsselsheim und der 1. FC Kaiserslautern nach.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 
 
 Gauliga Südwest 1936/37 bei http://www.claudionicoletti.eu/

1936
Fußballsaison 1936/37